Земля́нська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Землянська вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Землянська вулиця — вулиця в місті Київ.

Вулиці